Grundmühle ist der Name folgender Orte:

 Grundmühle (Bad Rappenau), Ortsteil der Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Grundmühle (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grundmühle (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Grundmühle (Löwenberger Land), ein Wohnplatz im Ortsteil Linde der Gem. Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Grundmühle (Marktschorgast), Ortsteil des Marktes Marktschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Grundmühle (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grundmühle (Querfurt), Ortsteil der Stadt Querfurt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Grundmühle (Rimpar), Ortsteil des Marktes Rimpar, Landkreis Würzburg, Bayern
 Grundmühle im Weißbachtal, ehem. Klostermühle in der Gemarkung Töttelstedt bei Erfurt, Thüringen
 Dolský Mlýn (Růžová), deutsch Grundmühle, eine Wüstung im Kreis Děčín in Tschechien
 Mlýny (Hrob), deutsch Grundmühlen, ein Ortsteil von Hrob in Tschechien
 Grundmühle, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, ab 1945: Grąd (Bartoszyce), untergegangener Ort in der Landgemeinde Bartoszyce, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masurenm, Polen
 Grundmühle, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, seit 1945: Grądowy Młyn in der Gmina Rychliki, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Grundmühle ist der Name folgender Wassermühlen:
 die Grundmühle im Fünfmühlental in Baden-Württemberg
 die Grundmühle Schartenberg am Wesebach in Hessen
 die Grundmühle (Krippen), eine Wassermühle am Krippenbach in Sachsen
 die Grundmühle (Radebeul), eine ehemalige Wassermühle im Radebeuler Lößnitzgrund in Sachsen
 die Grundmühle (Radeberg), eine ehemalige Wassermühle im Seifersdorfer Tal in Sachsen
 die Grundmühle, eine Mühle bei Oberdorla in Thüringen
 die Grundmühle, eine Mühle bei Neusiß in Thüringen
 die Grundmühle im Weißbachtal bei Schaderode in Thüringen
 die Grundmühle am Blabbergraben, eine ehemalige Wassermühle im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Grundmühle (Krásný Les), eine Mühle bei Krásný Les in Tschechien